God's Child (Baila Conmigo) es una canción a dueto escrita por David Byrne y Selena. El sencillo en un principio sería utilizado para el soundtrack y una escena para la película Don Juan DeMarco de 1995, donde además Selena, realizó un cameo. Sin embargo, no fue incluida en la cinta, ni en la banda sonora de la misma, por lo que en su lugar fue incluida en el álbum crossover en inglés y en español de Selena, titulado, Dreaming of You, lanzado póstumamente el 18 de julio de 1995, pues Selena sería asesinada el 31 de marzo del mismo año.

El sencillo, sin embargo, fue lanzado en Canadá como un sencillo promocional de dos pistas el 8 de agosto de 1995. El sencillo tuvo una gran difusión en Canadá, [cita requerida] que los productores lanzaron el sencillo.

Referencias 

Canciones de Selena